John de Vere (1312–1360) – angielski arystokrata, 7. hrabia Oxfordu 
 John de Vere (1408–1462) – angielski arystokrata, 12. hrabia Oxfordu 
 John de Vere (1442-1513) – angielski arystokrata, dowódca Lancasterów podczas angielskiej Wojny Dwóch Róż, pierwszy dowódca Yeomen of the Guard, 13. hrabia Oxfordu 
 John de Vere (1499–1526) – angielski arystokrata, 14. hrabia Oxfordu 
 John de Vere (1482–1540) – angielski arystokrata, 15. hrabia Oxfordu 
 John de Vere (1516–1562) – angielski arystokrata, 16. hrabia Oxfordu

Zobacz też